Dottor Dolittle – personaggio principale di una serie di 14 romanzi del britannico Hugh Lofting, scritti tra il 1920 ed il 1952
 Dolittle – film statunitense del 2020 diretto da Stephen Gaghan
 Dolittle – linguaggio di programmazione

Pagine correlate 
Il dottor Dolittle
Doolittle